Mobile Network Code, codi numèric usat per a identificar els operadors de telefonia mòbil
 Corporació multinacional (del seu nom en anglès Multinational Corporation), empresa que opera a diferents països
 Moviment Nacional Congolès, partit polític de la República Democràtica del Congo
 mnc també és el codi ISO 639-3 del manxú, llengua parlada a Manxúria (Xina)